Charles Robert Wharran Lamplough, britanski general, * 1896, † 1981.

Glej tudi 

 seznam britanskih generalov

Rojeni leta 1896
Umrli leta 1981
Britanski generali
Veterani druge svetovne vojne
Generali Kraljevih marincev